Afrikansk pygmémus eller afrikansk dvärgmus kan syfta på två arter av möss:

 Afrikansk pygmémus – en art i familjen råttdjur och en av världens minsta gnagare, se Mus musculoides
 Afrikansk pygmémus/afrikansk dvärgmus – en däggdjursart, se Mus minutoides